Záporáci z Valley View (v anglickém originále The Villains of Valley View) je americký komediální televizní seriál vytvořený Chrisem Petersonem a Bryanem Moorem, který měl premiéru na Disney Channel 3. června 2022.

Děj 
Vic je šílený vědec, který je ženatý s elektrickou superpadouškou Evou. Mají tři děti jménem Amy, Jake a Colby a byli součástí skupiny padouchů zvané Liga superpadouchů, kterou vedl zlý Onyx. Když Onyx předá Surge kvůli povýšení na vrchního velitele, které udělí Slitherovi, Amy se pokusí přimět Onyxe, aby si to bezvýsledně rozmyslel, což následovalo, když Onyx urazil její rodinu. Amy zaútočí na Onyxe v odvetě a její rodina se dá na útěk. Nakonec se usadí ve Valley View v Texasu. Na ospalé texaské předměstí, kde nyní jsou nuceni změnit svou identitu a kde také budou vystupovat pod jménem jako rodina Maddenových. Rodina Maddenových se snaží udržet si své obyčejné životy a zároveň se snaží zabránit tomu, aby je našli úřady, superhrdinové a Onyxovi přisluhovači. S pomocí svého vzrušujícího nového souseda Hartleyho musí nějak skrýt své superschopnosti a potlačit svou ničemnou povahu ve prospěch něčeho, proti čemu ona a zbytek její rodiny celý život bojovala: být normální.

Vysílání

Obsazení

Hlavní role 
 Isabella Pappas jako Amy Madden / Havoc
 Reed Horstmann jako Jake Madden / Chaos
 Malachi Barton jako Colby Madden / Flashform
 Kayden Muller-Janssen jako Hartley 
 James Patrick Stuart jako Vic Madden / Kraniac
 Lucy Davis jako Eva Madden / Surge

Vedlejší role 
 Patricia Belcher jako Celia
 Mariah Iman Wilson jako Starling
 Harrison White jako Robert
 Steve Blum jako Onyx
 Alec Mapa jako Pan Tennyson
 Kai Moya jako Declan / Oculon
 Isaiah C. Morgan jako Milo 
 Giselle Torres jako Gem

Produkce 
10. prosince 2021 bylo oznámeno, že Disney Channel zahájila produkci v Los Angeles na Meet the Mayhems, původně plánovaná premiéra v létě 2022. Seriál vytvořili Chris Peterson a Bryan Moore, kteří také slouží jako výkonní producenti a showrunneri 8. dubna 2022 bylo oznámeno, že série pod novým názvem The Villains of Valley View bude mít premiéru 3. června 2022. 3. srpna 2022 série byla potvrzena pro přípravu druhé řady.